Ticino je lahko:

 reka Ticino
 švicarski kanton Ticino